Heinrich August Luyken (1864-1947), un auteur néerlandais ;
 Jan Luyken (1645-1712), un poète néerlandais ;
 Johannes Gerardus Luyken (1742-1818), un homme politique néerlandais.